Сен-Жерме́н-Бопре́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа, 30 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 177 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 387,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жермен-Бопре на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жермен-Бопре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез